dawne gminy:
 gmina Trześń – dawna gmina wiejska (do 1932), powiat kolbuszowski, woj. lwowskie
 gmina Trześń – dawna gmina wiejska (do 1954), powiat tarnobrzeski, woj. lwowskie/rzeszowskie